Kasern ist der Name mehrerer Ortschaften:

 Kasern, Stadtteil von Salzburg, Österreich
 Kasern (Gemeinde Schmirn), Ortsteil der Gemeinde Schmirn, Tirol, Österreich
 Kasern (Prettau), Fraktion der Gemeinde Prettau, Südtirol, Italien
 Kasárna (Kasern), Ortsteil von Znojmo, Okres Znojmo, Tschechien